Lúcio Cássio Longino (cônsul em 127 a.C.), cônsul romano em 127 a.C..
 Lúcio Cássio Longino (cônsul em 107 a.C.), dito Rávila, cônsul romano em 107 a.C..
 Lúcio Cássio Longino (procônsul), procônsul romano em 48 a.C..
 Lúcio Cássio Longino (cônsul em 11), cônsul romano em 11.
 Lúcio Cássio Longino (cônsul em 30), cônsul romano em 30, filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos